Jungle Club (Disney), ook wel Jungle Cubs
 De Jungleclub